Aaron's é uma loja de departamentos nos Estados Unidos da América. 

Empresas de comércio varejista dos Estados Unidos